мужское имя арабского происхождения, в переводе с арабского означает «слуга (раб) Бога». Распространено у многих исламских народов. По написанию и значению имя близко с именем .

Известные носители 
 Абдаллах ибн Аббас (619−686) — создатель исламской экзегетики, двоюродный брат пророка Мухаммеда, основатель династии Аббасидов
 Абдаллах ибн Саба (VII век) — религиозно-политический деятель
 Абдаллах (эмир Кордовы) (ум. 912) — эмир Кордовы с 888 года
 Абдаллах ибн Хасан — отец Абу Али Хусайн ибн Абдаллах ибн Хасан ибн Али ибн Сина, известного под именем Авиценна; конец X века
 Абдаллах Ансари (1006−1088) — персидский поэт-суфий
 Абдаллах-хан II (1534−1598) — узбекский хан из династии Шейбанидов
 Абдаллах-хан (?−30.10.1675) — хан Турфана и Чалыша и государства Мамлакат-и Моголийе и Центрального Моголистана
 Абдаллах ибн аль-Саид (1843/1846−1899) — правитель независимого махдистского государства на территории современного Судана в 1885—1898 годах;
 Абдулла́ Оджала́н (; 4 апреля 1949, Омерли, Шанлыурфа,Турция) — курдский политический и военный деятель. С 1999 года отбывает пожизненное заключение в турецкой тюрьме на острове Имралы.
 Абдалла ибн Хусейн (1882—1951) — первый король Иордании и основатель иорданской династии Хашимитов.
 Абдалла II ибн Хусейн (р. 1962) — нынешний король Иордании.

Имена арабского происхождения
Мужские имена
Арабские имена